Conakrya wolffi, unique représentant du genre Conakrya, est une espèce d'araignées aranéomorphes de la famille des Pisauridae.

Distribution 
Cette espèce est endémique de Guinée.

Publication originale 
 Schmidt, 1956 : Liste der in den Jahren 1953 and 1954 mit Bananen nach Hamburg eingeschleppten Spinnen aus Franz.-Guinea. Zoologischer Anzeiger, , .

Liens externes 
 genre Conakrya :
 
 
 
 
 
 
 espèce Conakrya wolffi :

Notes et références 

Pisauridae
Espèce d'araignées (nom scientifique)
Faune endémique de Guinée